

Jornais extintos 
 Diário da Noite (Goa)
 Diário da Noite (Recife)
 Diario da Noite (Rio de Janeiro)
 Diario da Noite (São Paulo)

Desambiguações de jornais